Болярци е село в Южна България. То се намира в община Кърджали, област Кърджали.

Бележки 

Села в област Кърджали
Населени места в община Кърджали